Кум (кума́) — крёстные родители одного крестника (крестницы) по отношению друг к другу, а также к родителям крестника (крестницы).

Топонимы 
 Кум () — коммуна во французском департаменте Мозель.
 Кум — провинция (остан) в Иране со столицей в городе Кум.
 Кум (, ) — город в Иране, столица провинции (остана) Кум.
 Кум — река в Иране.
 Кум — село в Кахском районе Азербайджана.
 Кум — деревня в Айнинском районе Таджикистана.
 Кум — река в Таджикистане.

Персоналии 
 Кум, Ян Борисович (род. 1976) — американский предприниматель и программист, сооснователь и CEO мессенджера WhatsApp.

Прочее 
 Кум — на воровском жаргоне, сотрудник (начальник) оперативной части в колонии, следственном изоляторе. Также опер.
 Кум — название в Центральной Азии для эрг.

См. также 

 
 
 Кумовство